Окруашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители 
 Окруашвили, Адам (род. 1989) — грузинский дзюдоист, чемпион Европейских игр, призёр чемпионатов Европы.
 Окруашвили, Ираклий Кобаевич (род. 1973) — грузинский политический и военный деятель, министр обороны Грузии в 2004—2006 гг.